El término Adamawa puede referirse a:
 Emirato Adamawa, fundado por Modibo Adama.
 Meseta Adamawa, en África Central.
 Región Adamawa, en Camerún.
 Estado de Adamawa, en Nigeria.
 Lenguas adamawa, una familia de lenguas africana.